Серге́й Щербако́в:
 Щербаков, Семён Моисеевич (1930—1988) — советский волейболист.
 Щербаков, Семен Митрофанович — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР врид июнь 1924 г. — август 1924 г.